Песоченка — топоним:

Белоруссия 
 Песоченка — приток Днепра в Гомелькой области.

Россия 
 Песоченка — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Песоченка — приток Дубровни в Калужской области.
 Песоченка — посёлок в Чеховском районе Московской области.